trociniak – rodzaj budynku
 trociniak – rodzaj grzybów